Jack Beattie ist der Name folgender Personen: 

* Jack Beattie (Politiker) (John Beattie; 1886–1960), nordirischer Politiker
 Jack Beattie (Fußballspieler) (John Murdoch Beattie; 1912–1992), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 John Beattie
 Red Beattie